Die Liste der Mannschaftskader der schweizerischen 1. Bundesliga im Schach 2001 enthält alle Spieler, die in der Schweizer Schachbundesliga 2001 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Der ASK Winterthur, der Club d’échecs de La Chaux-de-Fonds und der SK Aarau kamen mit je 12 eingesetzten Spielern aus, Basel BVB ließ 21 Spieler mindestens einen Wettkampf bestreiten. Insgesamt kamen 116 Spieler zum Einsatz, von denen 16 an allen Wettkämpfen teilnahmen.

Eingesetzt wurden Spieler aus 5 Nationen, wobei die Ausländer überwiegend aus Deutschland stammten.

Das beste Einzelergebnis erzielte Martin Fierz (SV Wollishofen) mit 5 Punkten aus 6 Partien, die gleiche Punktzahl aus 7 Partien erreichte Max Scherer (SV Birsfelden/Beider Basel). Mit Matthias Rüfenacht, René Deubelbeiss, Paul Erzinger, Milorad Novosel (alle Basel BVB), Rolf Benz (ASK Winterthur), Stefan Löffler, Giancarlo Franzoni (beide SK Bern), Ralph Bauert (SV Wollishofen), Zoran Bojic, Branko Filipović, Ognjen Cvitan (alle SV Birsfelden/Beider Basel) und Oliver Kurmann (Luzern Musegg) erreichten zwölf Spieler 100 % der möglichen Punkte, allerdings spielten diese nur wenige Partien. Rüfenacht wurde zweimal eingesetzt, die übrigen genannten Spieler kamen einmal zum Einsatz.

Ältester Spieler der Saison war der beim SV Birsfelden/Beider Basel spielende Benjamin Grunder (* 1935), jüngste Spieler die 1985 geborenen Severin Papa (ASK Winterthur) und Oliver Kurmann (Luzern Musegg).

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Januar 2001); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Januar 2001), bei Spielern ohne Elozahl ist die Wertung aus der Führungsliste 5/2000 (veröffentlicht im November 2000) eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Januar 2001; CRO = Kroatien, GER = Deutschland, ROM = Rumänien, SUI = Schweiz, YUG = Jugoslawien
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

Schachverein Birsfelden/Beider Basel

SV Wollishofen

Basel BVB

SK Aarau

SK Bern

Luzern Musegg

ASK Winterthur

Club d'échecs de la Chaux-de-Fonds

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
 Da die 1. Schweizer Bundesliga erst seit der Saison 2006/07 Elo-gewertet wird, haben die Angaben über die Elo-Performances rein informativen Charakter.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Ergebnisse beim Schweizerischen Schachbund

Wikipedia:Liste
Schachbundesliga (Schweiz)